Bangassi peut désigner plusieurs communes :

Bangassi dans le département de Kassoum.
Bangassi-Koro dans le département de Barani.
Bangassi-Kourou dans le département de Barani.

Bangassi-Bobo dans le département de Doumbala.
Bangassi-Illa dans le département de Doumbala.
Bangassi-Mamoudoud dans le département de Doumbala.

Bangassi dans la région de Kayes.